Сымах () — село в северной части Мегино-Кангаласского улуса Якутии.

География 
Расположено на правом берегу долины реки Тиере, в 65 км к северо-востоку от улусного центра села Майя.

История 
Основано в 1777 году.

Село Сымах образует Батаринский наслег. Наслег получил статус сельского поселения согласно закону Республики Саха от 30 ноября 2004 года.

Население 

Население в 1989 году — 500 человек, в 2001 году — 529 человек, в основном якуты.

Экономика 
В селе расположена центральная усадьба конезавода имени героя Попова, основные производства — мясное табунное коневодство, молочное скотоводство.

Инфраструктура 
Имеются Дом культуры, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Достопримечательности
 Памятник-бюст Герою Советского Союза Ф. К. Попову

Ссылки 
 
 
 село

Примечания 

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса